Ratkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ratkowski (1903–1996), deutsch-jüdische Malerin
 Robert Ratkowski (* 1975), deutscher Fußballspieler